Poxdorf, une commune de Bavière (Allemagne).
 Poxdorf, une commune de Thuringe (Allemagne).